Prewidyzm – doktryna epistemologiczna głoszona m.in. przez Władysława Biegańskiego, do której należy m.in. teza, że poznanie polega na przewidywaniu przyszłych faktów.
Epistemologia